Кемеровская область — Кузбасс включает следующие населённые пункты:
 43 городских населённых пункта на 2021 год (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 20 городов.
 23 посёлка городского типа (рабочих посёлка).
 1073 сельских населённых пункта, из них 18 без населения (по данным переписи населения 2010 года).

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 19 городам областного подчинения, 1 пгт областного подчинения и 19 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 16 городских округов, 16 муниципальных округов и 2 муниципальных района).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по переписи населения по состоянию на 1 октября  года.

Города областного подчинения

город (городской округ) Кемерово

город Анжеро-Судженск (Анжеро-Судженский городской округ)

город Белово (Беловский городской округ)

город Берёзовский (Берёзовский городской округ)

город Гурьевск 
Город областного подчинения Гурьевск является сложносоставной административно-территориальной единицей, состоящей из собственно города Гурьевска и подчинённого администрации города районного подчинения Салаира, которому в свою очередь подчинены два сельских населённых пункта.

С точки зрения муниципального устройства на территории города областного подчинения Гурьевска и Гурьевского района образован Гурьевский муниципальный округ.

город Калтан (Калтанский городской округ)

город Киселёвск (Киселёвский городской округ)

город Ленинск-Кузнецкий (Ленинск-Кузнецкий городской округ)

город Мариинск 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Мариинска и Мариинского района образован Мариинский муниципальный округ.

город Междуреченск 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Междуреченска и Междуреченского района образован Междуреченский городской округ.

город Мыски (Мысковский городской округ)

город Новокузнецк (Новокузнецкий городской округ)

город Осинники (Осинниковский городской округ)

город Полысаево (Полысаевский городской округ)

город Прокопьевск (Прокопьевский городской округ)

город Тайга (Тайгинский городской округ)

город Таштагол 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Таштагола и Таштагольского района образован Таштагольский муниципальный район.

город Топки 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Топки и Топкинского района образован Топкинский муниципальный округ.

город Юрга (Юргинский городской округ)

Посёлок городского типа областного подчинения

пгт Краснобродский (Краснобродский городской округ)

Районы

Беловский (Беловский муниципальный округ)

Гурьевский 
С точки зрения муниципального устройства на территории города областного подчинения Гурьевска и Гурьевского района образован Гурьевский муниципальный округ.

Ижморский (Ижморский муниципальный округ)

Кемеровский (Кемеровский муниципальный округ)

Крапивинский (Крапивинский муниципальный округ)

Ленинск-Кузнецкий (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)

Мариинский 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Мариинска и Мариинского района образован Мариинский муниципальный округ.

Междуреченский 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Междуреченска и Междуреченского района образован Междуреченский городской округ.

Новокузнецкий

Прокопьевский (Прокопьевский муниципальный округ)

Промышленновский (Промышленновский муниципальный округ)

Таштагольский 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Таштагола и Таштагольского района образован Таштагольский муниципальный район.

Тисульский (Тисульский муниципальный округ)

Топкинский 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Топки и Топкинского района образован Топкинский муниципальный округ.

Тяжинский (Тяжинский муниципальный округ)

Чебулинский (Чебулинский муниципальный округ)

Юргинский (Юргинский муниципальный округ)

Яйский (Яйский муниципальный округ)

Яшкинский (Яшкинский муниципальный округ)

См. также 
 Административно-территориальное деление Кемеровской области
 Городские населённые пункты Кемеровской области

Примечания 

Кемеровская область